Ta – a tantál vegyjele 
 TA – az olaszországi Taranto megye autójele
 TA – tranzakcióanalízis (pszichológia)